La Volta a Dinamarca 2018, 28a edició de la Volta a Dinamarca, es disputà entre l'1 i el 5 d'agost de 2018 sobre un recorregut de 	787 km repartits entre cinc etapes. La cursa formava part del calendari de l'UCI Europa Tour 2018, amb una categoria 2.HC.

El vencedor final fou el belga Wout Van Aert (Verandas Willems-Crelan). Completaren el podi els danesos Rasmus Christian Quaade (BHS-Almeborg Bornholm) i Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport). Nicolai Brøchner (Holowesko Citadel) s'imposà en la classificació de la muntanya, Julius Johansen (ColoQuick) fou el millor jove i Tobias Kongstad (Riwal CeramicSpeed) guanyà la combativitat. El BHS-Almeborg Bornholm fou el millor equip.

Equips 
L'organització convidà a prendre part en la cursa a dos equips World Tour, onze equips continentals professionals, sis equips continentals i un equip nacional:

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Classificació final

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 

2018
Competicions ciclistes del 2018